Frauenknecht ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Frauenknecht (1926–1991), Schweizer Ingenieur und Spion
 Ellen Frauenknecht (* 1978), deutsche Redakteurin und Moderatorin